Bjarnarey est le nom de plusieurs îles islandaises :

 Bjarnarey, située dans les îles Vestmann, dans la région Suðurland ;
 Bjarnarey, rattachée administrativement à Vopnafjarðarhreppur, municipalité de la région Austurland.